Пилия — фамилия. Известные носители:

 Пилия, Диана Эдуардовна (род.1967) — абхазский государственный деятель.
 Пилия, Константин Эдуардович (род. 1970) — абхазский государственный, политический и общественный деятель.
 Пилия, Марина Шалвовна (род. 1968) — министр юстиции Республики Абхазия с 2014 года.
 Пилия, Эдуард Константинович (род. 1937) — абхазский государственный, политический и общественный деятель.

См. также 
 Пилия